Der NFA-Cup ist der Fußball-Pokalwettbewerb für namibische Vereinsmannschaften. Er wird jährlich vom Namibischen Fußballverband (NFA) veranstaltet.

Männer 
Der Wettbewerb trägt seit 2017 den Namen Debmarine Namibia Cup. Zuvor trug er von 2013 bis 2016 den Namen Bidvest Namibia Cup. Der Pokalwettbewerb wurde 2009 von Cell One gesponsert, ebenso 2010 und 2011, jedoch unter dem neuen Unternehmensnamen Leo. 2012 und 2016 wurde der Pokal mangels Sponsor nicht ausgerichtet. Für die Jahre 2013 bis 2016 hatte die namibische Bidvest Group mit rund N$ 20 Millionen den Pokalwettbewerb gesponsert. Seit 2017 wird das Sponsoring von Debmarine übernommen.

Der Sieger erhält eine Prämie von 500.000 Namibia-Dollar (Stand 2017).

Finalübersicht

Titel nach Verein

Frauen

Finalübersicht 
Der Pokalwettbewerb für Frauen wurde erstmals 2017 ausgetragen. Er trägt den Namen NFA Women Super Cup.

Einzelnachweise